Чарлстон се може односити на
Чарлстон (плес), врсту плеса
Чарлстон (Јужна Каролина), град у САД у држави Јужна Каролина
Чарлстон (Западна Вирџинија), град у САД у држави Западна Вирџинија
 Чарлстон (Јута), град је у америчкој савезној држави Јута
 Чарлстон (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Чарлстон (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Чарлстон (Мисисипи), град је у америчкој савезној држави Мисисипи
 Чарлстон (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Чарлстон (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси